Kalbeck ist der Familienname von:
 Florian Kalbeck (1920–1996), Schriftsteller, Dramatiker, Dramaturg und Hochschullehrer; Sohn von Paul Kalbeck
 Marie Kalbeck, verheiratet mit Paul Kalbeck, siehe Mautner (Familie)
 Max Kalbeck (1850–1921), deutscher Musikschriftsteller
 Paul Kalbeck (1884–1949), Schauspieler, Regisseur und Schriftsteller; Sohn von Max Kalbeck

Kalbeck steht außerdem für:
 Kalbeck (Weeze), Ortsteil der Gemeinde Weeze
 Schloss Kalbeck in der Gemeinde Weeze